Der Komatsu D575 „Superdozer“ ist die größte Planierraupe der Welt.

Er wird von der Firma Komatsu Ltd. (Japan) gebaut. Sein Einsatz beschränkt sich hauptsächlich auf den Abbau von Kohle in verschiedenen Gebieten der USA, unter anderem in Pennsylvania, Idaho und West Virginia. Der Dieselmotor hat einen Hubraum von 46,3 Liter und leistet 1167 PS (858 kW) bei 1800 min−1. Der Tank fasst 2.100 Liter, das Gesamtgewicht der Raupe liegt bei 150 Tonnen.

Weblinks 
 Produktseite Komatsu America Corp. D575A-3 SD (englisch)
 The-working-man.com: The Largest Equipment Ever Made in the World (englisch)

Tagebaugerät